«Ma vie dans la tienne» — дванадцятий студійний та восьмий франкомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 6 листопада 2015.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Ma vie dans la tienne на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Франкомовні музичні альбоми